Warszewiczia steht für:
 Warscewiczia,  Gattung aus der Familie der Rötegewächse
 Warscewiczia ein Synonym für die Kolibrigattung Heliangelus